Tiopłyj () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
 Tiopłyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Tiopłyj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Kamczackim
 Tiopłyj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnodarskim
 Tiopłyj – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Rzeki 
 Tiopłyj – nazwa rzek w obwodzie swierdłowskim i w Kraju Kamczackim

Także 
 Tiopłyj – czwarty album studyjny rosyjskiego rapera Noggano

Zobacz także 
 Tiopłaja Gora – osiedle typu miejskiego w Kraju Permskim
 Tiopłyj Stan – stacja moskiewskiego metra

Strony ujednoznaczniające